Hibberd ist der Familienname folgender Personen:

 Carly Hibberd (1985–2011), australische Radrennfahrerin
 Jack Hibberd (* 1940), australischer Dramatiker und Autor
 James Shirley Hibberd (1825–1890), englischer Gartenschriftsteller 
 Ted Hibberd (1926–2017), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Hibbert
 Hibbard